John Nelson (1791–1860) amerikai jogász, politikus, legfőbb ügyész
 John Nelson (1905–1984) skót születésű amerikai labdarúgó, csatár
 John Nelson (1941) amerikai karmester
 John Nelson (1948) olimpiai bajnok amerikai úszó
 John Nelson (1953) amerikai vizuáliseffekt-alkotó